Innerer Ring steht für:

 Innerer Ring in Aachen, siehe Stadtmauer Aachen #Innere Stadtmauer
 Innerer Ring um Charleroi, Belgien, siehe Ring 9
 Innerer Ring in Frankfurt, siehe Frankfurter Anlagenring #Innerer Ring
 Innerer Ring in Speyer, siehe Speyerer Stadtbefestigung #Innerer Ring
 Innerer Ring in Tokio, Japan, siehe Stadtautobahn Tokio C1

Siehe auch:
 Innenstadtring
 Stadtring
 Äußerer Ring
 Mittlerer Ring